Fiat Uno 
 UNO (gra karciana) 
 Ukraińska Narodowa Obrona
 Uno – film norweski z 2004 roku
 Uno – wyspa w Gwinei Bissau
 uno – proponowana bezwymiarowa jednostka układu SI